Kolpa ist
ein Fluss an der Grenze zwischen Slowenien und Kroatien, siehe Kupa
Kolpa (Band), eine türkische Rockband